De spoorlijn Treungen - Arendal, meestal Treungenbanen genoemd, is een voormalige Noorse spoorlijn tussen Treungen gelegen in de provincie Telemark en Arendal, de hoofdstad van Aust-Agder. Het tracé tussen Treungen en Nelaug is opgeheven, terwijl het tweede deel, van Nelaug naar Arendal tegenwoordig bekendstaat als Arendalsbanen. Tot 1913, toen Treungen werd bereikt, stond de lijn bekend als Åmlibanen.

Externe links 
 Jernbaneverket
 NSB

Treungenbanen